Las Lomas hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas

en España 
 Las Lomas (Cádiz) (C.P. 11179), localidad de la provincia de Cádiz;
 Las Lomas (León) (C.P. 24227), localidad de la provincia de León;
 Las Lomas (Boadilla) (C.P. 28669), localidad de la provincia de Madrid;
 Las Lomas (Alora) (C.P. 29500), localidad de la provincia de Málaga;
 Las Lomas (Alburon) (C.P. 30330), localidad de la región de Murcia;
 Las Lomas (Cuesta de Gas) (C.P. 30889), localidad de la región de Murcia.

en Estados Unidos 
 Las Lomas (California), localidad del estado de California.
 Las Lomas (Texas), localidad del estado de Texas.

en México 
 Lomas de Chapultepec, barrio de la ciudad de México.

en Panamá 
 Las Lomas (Chiriquí), localidad de la provincia de Chiriquí.
 Las Lomas (Coclé), localidad de la provincia de Coclé.

en Paraguay 
 Las Lomas (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción.